O Alquimista (The Alchemist no original) é um futuro filme estadunidense dirigido por Laurence Fishburne, baseado no livro homônimo escrito por Paulo Coelho.

Filmes baseados em obras de autores do Brasil